Четвёртый Оча́ковский переу́лок (до 25 декабря 1961 года — Ки́евская у́лица, до 1960 года — Ки́евская у́лица посёлка Очаково) — переулок в Западном административном округе города Москвы на территории района Очаково-Матвеевское.

История 
Переулок находится на территории бывшего посёлка Очаково, где он назывался Ки́евская у́лица. В 1960 году посёлок Очаково вошёл в состав Москвы, улица вначале сохраняла своё название, а 25 декабря 1961 года для устранения одноимённости была переименована и получила современное название.

Расположение 
4-й Очаковский переулок проходит от Большой Очаковской улицы на северо-запад до улицы Наташи Ковшовой. Нумерация домов начинается от Большой Очаковской улицы.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

Транспорт 
Станция метро «Озёрная».
Станция Очаково.
По переулку городской общественный транспорт не проходит. От станции метро «Озёрная», далее автобусы 120, 187, 187к, 329, с17 до остановки «Улица Пржевальского».

Галерея

См. также 
 Первый Очаковский переулок
 Второй Очаковский переулок
 Третий Очаковский переулок
 Пятый Очаковский переулок
 Большая Очаковская улица
 Очаковское шоссе
 Очаково-Матвеевское
 Очаково (Москва)

Примечания 

Проезды Москвы